Orelha-de-rato é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Cerastium fontanum subsp. vulgare
 Myosotis secunda
 Myosotis arvensis subsp. arvensis